Laspi peut désigner :
 La baie de Laspi, baie de la côte sud-ouest de la Crimée, sur la mer Noire ;
 Le Col de Laspi, col en Crimée ;
 Le LASPI, laboratoire d’Analyse des Signaux et des Processus Industriels , un laboratoire de recherche du Centre universitaire de Roanne.